Kaskas es el nombre de dos pueblos:

 Los kaskas, habitantes de la antigua Anatolia y enemigos de los hititas.
 Los kaskas, pueblo del Canadá.